Суперкубок Австрії з футболу 1990 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 липня 1990 року між чемпіоном Австрії клубом Тіроль та володарем кубка Австрії клубом Аустрія (Відень).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  

1990
Австрія
1990 в австрійському спорті